Végh Péter (1725–1807) országbíró
 Végh Péter (1943) labdarúgó (Dunaújváros)
 Végh Péter (1949) pécsi önkormányzati képviselő, Összefogás Pécsért Egyesület elnökségi tagja, vízügyi szakmérnök, Dráva-Tenkes Vizitársulat igazgatója
 Végh Péter (1954) MSc., PhD, adjunktus a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Gépészeti Karán, író, Végh Dániel csicsói, majd nagymegyeri református lelkész fia
 Végh Péter (1960) színész
 Végh Péter (1968) fordító
 Végh Péter (?) a Józsefvárosi Művelődési Ház igazgatója 1976–78 között
 Végh Péter (?) a CCHR (Citizens Comission on Human Rights / Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány) magyarországi vezetője, elnök
  Végh Péter (?) festő-, fotó- és grafikusművész, a Csepeli Alkotó Fórum tagja, Végh Lajos festőművész fia

Hasonló
Kovalcze Végh Péter Iván (1951) Müller Péter Iván Sziámi születési neve
Végh Zsoldos Péter (1952) műfordító, diplomata
-